Рендуфе () — португальська власна назва.

Топоніми

Рендуфе (Амареш) — парафія.
 Рендуфе (Гімарайнш) — парафія.
 Рендуфе (Понте-де-Ліма) — парафія.